Aubigny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Aubigny (Allier) im Département Allier
 Aubigny (Calvados) im Département Calvados
 Aubigny (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres
 Aubigny (Somme) im Département Somme
 Aubigny (Vendée) im Département Vendée

mit Namenszusatz:
 Aubigny-au-Bac im Département Nord
 Aubigny-aux-Kaisnes im Département Aisne
 Aubigny-en-Artois im Département Pas-de-Calais
 Aubigny-en-Laonnois im Département Aisne
 Aubigny-en-Plaine im Département Côte-d'Or
 Aubigny-la-Ronce im Département Côte-d'Or
 Aubigny-les-Pothées im Département Ardennes
 Aubigny-lès-Sombernon im Département Côte-d'Or
 Aubigny-sur-Nère im Département Cher

weitere Orte:
 Aubigny, Ortsteil der Gemeinde Coincy
 Aubigny (Seine-et-Marne), Ortsteil der Gemeinde Montereau-sur-le-Jard im Département Seine-et-Marne

Aubigny bezeichnet ferner:

 Aubigny (Adelsgeschlecht), Familie des normannischen Adels

Siehe auch:
 D’Aubigny